Bernard Delcros (1953-), homme politique français ;
 Élie Delcros (-1904), homme politique français.